

Patronyme 

 Aleksi Holmberg (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Arvid Holmberg (1886-1958), gymnaste artistique suédois ;
 Bo Holmberg (1942-2010), homme politique suédois ;
 Carl Holmberg (1884-1909), gymnaste artistique suédois ;
 Carl-Erik Holmberg (1906-1991), footballeur suédois ;
 David Holmberg (né en 1991), lanceur américain de baseball ;
 Eduardo Ladislao Holmberg (1852-1937), botaniste, zoologiste, géologue et écrivain argentin ;
 Emilie Hammarskjöld, née Holmberg (1821-1854), compositrice, chanteuse, pianiste, professeur de musique et organiste américaine d'origine suédoise ;
  :
 Erik Holmberg (1908-2000), astronome suédois ;
 Erik Holmberg (1922-1998), footballeur puis entraîneur norvégien ;
 Erik Holmberg (né en 1970), chanteur suédois.
 Gunnar Holmberg (1897-1975), footballeur suédois ;
 Karl Holmberg (né en 1993), footballeur suédois ;
 Oswald Holmberg (1882-1969), tireur à la corde et gymnaste suédois ;
 Peter Holmberg (né en 1960), navigateur américain ;
 Rolf Holmberg (1914-1979), footballeur norvégien ;
 Ron Holmberg (né en 1938), joueur américain de tennis ;
 Uno Holmberg-Harva (1882-1949), homme de science et de religion finlandais.

Voir aussi 
 (3573) Holmberg, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme suédois